Polscher ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Polscher (1820–1909), deutscher evangelischer Geistlicher und Präses der Westfälischen Provinzialsynode der Evangelischen Kirche Preußens
 Mark Polscher (* 1961), deutscher Komponist